Пульсоксиметри́я (оксигемометрия, гемоксиметрия) — неинвазивный метод определения степени насыщения крови кислородом. В основе метода лежит спектрофотометрический способ определения насыщения крови кислородом. Проводится с помощью пульсоксиметра.

Показания для пульсоксиметрии 
 Дыхательная недостаточность или явное подозрение на неё.
 Контроль состояния пациента:
 во время наркоза и в послеоперационном периоде;
 во время кислородной терапии;
 в период болезни COVID-19;
 в ходе лечения тяжёлых пациентов;
 диагностика некоторых нарушений сна, например, синдрома обструктивного апноэ.

Нормы показаний 
 97—100 % у здоровых испытуемых;
 значения ниже этого уровня указывают на дыхательную недостаточность или ограниченное нарушение кровообращения

См. также 
 Тканевая оксиметрия

Литература

Ссылки 
 
 
 

Анестезиология
Реаниматология
Медицинские процедуры